Maria Karolina Wittelsbach, właśc. Maria Karolina Jadwiga Eleonora Wittelsbach (ur. 23 czerwca 1969 w Monachium) – księżniczka bawarska z dynastii Wittelsbachów, księżna wirtemberska jako żona księcia Filipa Alberta Wirtemberga.

Druga córka księcia Maxa Emanuela Wittelsbacha (ur. 1937) i szwedzkiej hrabianki Elżbiety Douglas (ur. 1940). Ma cztery siostry, w tym Zofię Elżbietę, żonę następcy tronu księstwa Liechtenstein.

Od 1991 roku zamężna za księciem Filipem Albertem Wirtembergiem (ur. 1 listopada 1964 w Friedrichshafen), z którym posiada czworo dzieci:
 Zofia Anastazja Assunta Maria Paulina (ur. 15 stycznia 1994 w Monachium),
 Paulina Filipa Adelajda Helena Maria (ur. 15 kwietnia 1997 w Londynie),
 Karol Teodor Filip Maria Max Emanuel (ur. 15 czerwca 1999 roku w Londynie),
 Anna Maksymiliana Elżbieta Mariella Maria (ur. 2 lutego 2007 we Frankfurcie).

Jest matką jednego z dwóch wnuków Karola Marii Wirtemberga, którzy pochodzą z małżeństw równoprawnych i którzy mogą dziedziczyć roszczenie do tronu Wirtembergii.

Genealogia

Przypisy 

Wittelsbachowie
Urodzeni w 1969
Ludzie urodzeni w Monachium